Максим Игоревич Бабанин (род. 7 октября 1988, Волгоград, Волгоградская область, Россия) — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.
Руководитель Федерации бокса Волгоградской области, мастер спорта России международного класса, бывший член сборной России по боксу, бронзовый призёр чемпионата мира (2019), бронзовый призёр чемпионата Европы (2017), чемпион России (2015), четырехкратный серебряный призёр (2009, 2013, 2014, 2017) и четырехкратный бронзовый призёр (2012, 2016, 2018, 2020) чемпионата России в любителях.

В любителях побеждал таких известных чемпионов как: Тайсон Фьюри и Джозеф Джойс.

Биография 
Родился 7 октября 1988 года в Волгограде. Впервые в секцию бокса пришёл в 14 лет. Максим тренируется у Сергея Багдасаряна.

С декабря 2020 года является руководителем Федерации бокса Волгоградской области.

Любительская карьера 
В 2007 года в финале чемпионата Европы среди юниоров Максим Бабанин победил известного британского боксёра Тайсона Фьюри и стал чемпионом Европы среди юниоров.

В ноябре 2015 года впервые стал чемпионом России в весе свыше 91 кг, в финале победив опытного Магомеда Омарова.

В 2012—2017 годах принимал участие в полупрофессиональной лиге «Всемирная серия бокса», проведя 12 боёв, из них одержав 9 побед и проиграв 3 боёв. Например в апреле 2015 года участвуя в лиге WSB в Лондоне победил по очкам (счёт: 2:1) опытного английского боксёра Джозефа Джойса.

В октябре 2017 года стал серебряным призёром чемпионата России в городе Грозный, в весе свыше 91 кг, где он в полуфинале победил опытного Ивана Верясова, но в финале проиграл Магомеду Омарову.

В сентябре 2019 года завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Екатеринбурге, в четвертьфинале победив по очкам (3:2 — пересчёт после протеста) в конкурентном бою опытного английского боксёра Фрейзера Кларка, но в полуфинале по очкам (0:5) уступил опытному узбекскому боксёру Баходиру Жалолову.

В конце ноября — начале декабре 2020 года в Оренбурге участвовал на чемпионате России в категории свыше 91 кг борясь за возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Где в 1/8 финала раздельным решением судей (4:1) победил Дамила Шарафутдинова, затем в четвертьфинале в конкурентном бою по очкам (4:1) победил Марка Петровского, но в полуфинале проиграл опытному рязанскому боксёру Святославу Тетерину.

В конце августа 2021 года в Кемерово участвовал на очередном чемпионате России в категории свыше 92 кг, где в первом раунде соревнований досрочно техническим нокаутом победил Шамиля Мирзаева, в 1/8 финала победил по очкам Александра Тихоновского, но в четвертьфинале в конкурентном бою со счётом 2:3 он проиграл Ярославу Дороничеву.

Профессиональная карьера 
В ноябре 2021 года, в Москвае дебютировал на профессиональном ринге, досрочно путём отказа от продолжения боя после 3-го раунда победив своего соотечественника, 23-летнего липчанина Богдана Ракича (дебют).

29 января 2022 года в Екатеринбурге досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победил своего соотечественника Евгения Кириченко (0-1-1).

Бой с Евгением Орловым 
29 апреля 2022 года в Красногорске техническим нокаутом в 3-м раунде победил опытного соотечественника-джорнимена Евгения Орлова (17-17-1).

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты в любителях 
 Чемпионат мира по боксу 2019 года — ;
 Чемпионат Европы по боксу 2017 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2009 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2012 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2013 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2014 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2015 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2016 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2017 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2018 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2020 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 Максим Бабанин  — страница на сайте vRINGe.com
 Максим Бабанин  — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Бабанин Максим  — новости на сайте Sportbox.ru
 Бабанин Максим Игоревич  — профиль на сайте Федерации бокса России.
 
 Максим Бабанин  — страница на сайте World Series Boxing.
 

Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по боксу
Боксёры-проспекты